Der Afrika-Cup 1970 (engl.: African Cup of Nations, franz.: Coupe d’Afrique des Nations) war die siebente Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 6. bis 16. Februar zum zweiten Mal nach 1957 im Sudan statt. Organisiert vom afrikanischen Fußball-Kontinentalverband Confédération Africaine de Football (CAF) nahmen wiederum acht Mannschaften VA Republik, Äthiopien, DR Kongo, Ghana, Guinea, Elfenbeinküste, Kamerun und Sudan teil.

Wie in den Jahren zuvor fand auch eine Qualifikation zur Reduzierung des Teilnehmerfeldes mit der Rekordzahl von 23 Bewerbern auf acht Endrundenteilnehmer statt, wobei Gastgeber Sudan und Titelverteidiger DR Kongo automatisch qualifiziert waren.

→ siehe Hauptartikel: Afrika-Cup 1970/Qualifikation

Gespielt wurde wie gehabt mit zwei Gruppen zu je vier Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten dann ab dem Halbfinale im K.-o.-System den Turniersieger aus. Die Spiele der Endrunde wurden im Stadion von Khartum in der sudanesischen Hauptstadt Khartum und im Wad Madani Stadion in Wad Madani ausgetragen.

Gastgeber Sudan nutzte seinem Heimvorteil, gewann das Turnier und wurde erstmals Afrikameister im Fußball.

Das Turnier 
Gruppe A

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Khartum.

|}

|}

Gruppe B

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Wad Madani.

|}

|}

Halbfinale

|}

Spiel um Platz 3

|}

Finale

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 Spieldetails auf rsssf.com (engl.)

1970
Afrikacup 1970
Afrikacup
Sportveranstaltung in Khartum
Al-Dschazira (Bundesstaat)